Лу́ис Не́ри Кабалье́ро Чамо́рро (; 22 апреля 1990, Асунсьон) — парагвайский футболист, нападающий футбольного клуба «Ривер Плейт» (Асунсьон) и сборной Парагвая.

Отец футболиста Луис Нери Кабальеро Нуньес (1962—2005) — футболист сборной Парагвая, в составе которой принимал участие на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Клубная карьера 

Луис Кабальеро — воспитанник асунсьонской «Олимпии». В составе команды дебютировал 3 июля 2009 года, в матче заключительного тура парагвайской Апертуры, выйдя на замену на 59 минуте встречи. В октябре того же года футболист получил серьёзную травму плеча, из-за которой выбыл из строя почти на полгода.

11 июля 2012 года трёхлетний контракт с игроком заключили самарские «Крылья Советов». 22 июля, в матче чемпионата против грозненского «Терека», Луис дебютировал в составе «Крыльев Советов». Футболист появился на поле в стартовом составе и на 82-й минуте встречи забил гол с пенальти, благодаря которому его команда спаслась от поражения — 1:1.

24 марта 2014 в гостевом матче с «Зенитом» стал вторым после Кристиана Нобоа футболистом в чемпионате России, не забившим в одном матче два пенальти. После вылета клуба в ФНЛ, Луис покинул команду.

Летом того же года Кабальеро подписал контракт на три года с мексиканским «Атласом». 20 июля в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал в мексиканской Примере. 3 августа в поединке против «Хагуарес Чьяпас» Луис забил свой первый гол за новую команду. В 2016 году он на правах аренды вернулся в «Олимпию». В поединке Кубка Либертадорес против эквадорского «Эмелека» Луис забил гол. После окончании аренды Кабальеро вернулся в «Атлас». В начале 2017 году Луси вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал столичный Гуарани (Асунсьон). 20 марта в матче против «Спортиво Триниденсе» он дебютировал за новый клуб.

Летом того же года Луис окончательно вернулся на родину, подписав контракт со столичным «Насьоналем». 20 июля в матче против «Олимпии» он дебютировал за новую команду. 1 октября в поединке против «Либертада» Кабальеро забил свой первый гол за «Насьональ».

Международная 
В 2009 году Кабальеро выступал за молодёжную сборную Парагвая, в составе которой принимал участие на молодёжном Чемпионате мира 2009 в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Тринидада и Тобаго и Южной Кореи.

12 октября 2011 года, в матче со сборной Уругвая (1:1), игрок дебютировал в составе первой сборной Парагвая. 15 ноября, в матче со сборной Гватемалы (3:1), он забил свой первый гол в составе сборной Парагвая.

Голы в международных встречах

Достижения 
 «Олимпия»
 Чемпион Парагвая (Клаусура) (1): Клаусура 2011
 Серебряный призёр чемпионата Парагвая (1): Апертура 2012

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Депортиво Сантани»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»